Bishop’s Palace bezeichnet folgende Bauwerke:

 Bishop’s Palace (Inverness)
 Bishop’s Palace (Kirkwall)
 Bishop’s Palace (Lichfield)
 Bishop’s Palace (Texas)
 Bishop’s Palace (Wells)

Siehe auch:
 Bischofsresidenz
 Bishop’s Waltham Palace, Bishop’s Waltham
 Old Bishop’s Palace, Chester

Siehe auch:
 Bischöfliches Palais, Bischöfliche Residenz, Erzbischöfliches Palais, Erzbischöfliche Residenz, Palazzo Vescovile